Настоя́щие ежи́, или ежи́ные  — подсемейство млекопитающих семейства ежовых.

Описание 

Для ежей характерно плотное телосложение, очень короткий хвост и короткие, широко расставленные ноги. Спина и в значительной мере бока покрыты твёрдыми колючими иглами вперемешку с редкими тонкими волосками. Иглы представляют собой видоизменённые волосы. Они не выпадают, кроме тех случаев, когда ёж болен или меняет детские иглы на взрослые. Под кожей почти сплошным слоем расположены продольные и кольцевые мышцы, при сокращении которых ёж свертывается в клубок.

Ареал 
Настоящие ежи распространены в Европе (включая Британские острова), в южной части Азии, в Африке. Завезены в Новую Зеландию.

В фауне России представлено 5 видов ежей:
 Обыкновенный ёж (Erinaceus europaeus) — в северных районах Европейской части России
 Южный ёж (Erinaceus roumanicus) — в южных районах Европейской части России и на Северном Кавказе
 Амурский ёж (Erinaceus amurensis) — на юге Дальнего Востока
 Даурский ёж (Mesechinus dauricus) — в Забайкалье
 Ушастый ёж (Hemiechinus auritus) — на юго-востоке Европейской части России (от Дона до Оби), а также в Западной Сибири, Туве и на Кавказе

В Юго-Восточной Азии, Австралии, на Мадагаскаре, а также в Северной и Южной Америке не водятся.

Классификация 
 Род Африканские ежи (Atelerix)
 Белобрюхий ёж (Atelerix albiventris)
 Алжирский ёж (Atelerix algirus)
 Южноафриканский ёж (Atelerix frontalis)
 Сомалийский ёж (Atelerix sclateri)
 Род Евразийские ежи (Erinaceus)
 Амурский ёж (Erinaceus amurensis)
 Восточноевропейский ёж (Erinaceus concolor)
 Обыкновенный ёж (Erinaceus europaeus), или европейский ёж
 Южный ёж (Erinaceus roumanicus), или дунайский ёж
 Род Ушастые ежи (Hemiechinus)
 Ушастый ёж (Hemiechinus auritus)
 Ошейниковый ёж (Hemiechinus collaris)
 Род Степные ежи (Mesechinus)
 Даурский ёж (Mesechinus dauuricus)
 Китайский ёж (Mesechinus hughi)
 Mesechinus miodon
 Mesechinus wangi
 Род Длинноиглые ежи (Paraechinus)
 Эфиопский ёж (Paraechinus aethiopicus)
 Темноиглый ёж (Paraechinus hypomelas), или лысый ёж, или длинноиглый ёж
 Индийский ёж (Paraechinus micropus)
 Голобрюхий ёж (Paraechinus nudiventris)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Hedgehog reference at the University of Michigan Museum of Zoology
 Hedgehog facts
 Hedgehog care and advice
 Natural History of European Hedgehogs (Wildlife Online)